Lambik, een stripfiguur uit Suske en Wiske
 De grappen van Lambik (oude reeks), een stripreeks met bovenstaande stripfiguur in de hoofdrol
 De grappen van Lambik (nieuwe reeks), een stripreeks met bovenstaande stripfiguur in de hoofdrol
 Lambik Baba, een stripverhaal uit de reeks Suske en Wiske
 Lambik (Amoras), een stripverhaal uit de reeks Amoras
 Lambiek (bier), een Belgisch bier
 Lambiek (stripwinkel), een Nederlandse stripwinkel